Gordon Hendricks peut désigner :

 Gordon Hendricks (1917-1980), un historien de l'art et du cinéma (voir :en:Gordon Hendricks)